Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 22-es, továbbá 22A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 22-es villamos (Budapest)megszűnt
 22A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország

 22-es villamos (Prága)

Németország 

 22-es villamos (München)